U83 ou U-83 peut faire référence à :
 Ligne U83 du métro léger de Düsseldorf ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres